Pachymerini é uma tribo de coleópteros da subfamília Bruchinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Chrysomelidae
 Subfamília Bruchinae
 Tribo Pachymerini
 Subtribo Caryedontina
 Subtribo Caryopemina
 Subtribo Pachymerina

Referência

Bruchinae
Pachymerini